Die Abkürzung IAT steht für:
 Impliziter Assoziationstest, Verfahren der Sozialpsychologie zur Messung von Assoziationsstärken
 Institut Arbeit und Technik, anwendungsorientiertes Forschungsinstitut der Fachhochschule Gelsenkirchen
 Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, zentrales Forschungsinstitut des deutschen Spitzen- und Nachwuchsleistungssports
 Institutionelle Anomietheorie, eine strukturfunktionalistische Theorie zur Erklärung von Kriminalität 
 Import Address Table, oft eigenständige Sektion im PE-Format mit Importinformationen für dynamische Programmbibliotheken
 individual anaerobic threshold, Anaerobe Schwelle

IAT